

Anno 
 949 o 949 a.C.

Codici 
 949 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Durtal, nel dipartimento francese del Maine e Loira

Matematica 
 949 – numero